Mariusz Pawelec (historyk)
 Mariusz Pawelec (piłkarz)